Вити́м:

 Витим — река в Восточной Сибири, правый приток Лены.
 Витим — посёлок городского типа в Ленском районе Якутии.
 Витим — посёлок в Муйском районе Бурятии.
 Витим — прежнее название села Аромат в Бахчисарайском районе Крыма.
 ВИТИМ — Всесоюзный научно-исследовательский институт табака и махорки.
 Витим — радиолокационная станция для обнаружения проходящих через зону наблюдения объектов.
 Витим — аэропорт местного значения в одноимённом посёлке городского типа Якутии.
 Витим — белорусский бронеавтомобиль.